Becquigny (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Becquigny (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia